Földes ist der Name folgender Orte:
 Földes (Ungarn), eine Gemeinde in Ungarn

Földes ist der Familienname folgender Personen:
 Andor Földes (1913–1992), US-amerikanischer Pianist ungarischer Herkunft
 Csaba Földes (* 1958), ungarischer Germanist
 Dezső Földes (1880–1950), ungarischer Säbelfechter
 Éva Földes (1914–1981), ungarische Sporthistorikerin

 Jolán Földes (1902–1963), ungarische Schriftstellerin
 Vilmos Földes (* 1984), ungarischer Billardspieler